Manifestation of Human Suffering — второй студийный альбом немецкой слэм-дэт-метал-группы Gutrectomy, выпущенный 25 февраля 2022 года на лейбле Amputated Vein Records.

Продвижение 
22 ноября 2021 года вышел клип и сингл «Shrine Of Disgust», а 23 декабря вышел сингл «Scorched Earth». Третий сингл, «Apocalyptic Squirt Tsunami», вышел 1 февраля.

Список композиций

Участники записи

Gutrectomy 
 Philip Dahlenburg — гитара
 Dennis Schuler — вокал
 Louis Weber — бас-гитара
 Simon Wernert — ударные

Приглашённые музыканты 
 Lukas Swiaczny — вокал (трек 3)
 Dustin Mitchell — вокал (трек 5)
 Jamie Hanks — вокал (трек 8)

Примечания 

Альбомы дэт-метала